

Alcolici 
 Grand Marnier – liquore creato nel 1880 a Neauphle-le-Château in Francia

Persone 
 Sébastien Marnier – regista, sceneggiatore e scrittore francese
 Alexandre Marnier-Lapostolle – cretatore del liquore Grand Marnier

Altro 
 Grand Marnier Tennis Games 1981 – torneo di tennis giocato sul cemento
 Marnier-Lapostolle – azienda francese specializzata nella produzione e commercializzazione di vini e liquori